Biron ist der Familienname folgender Personen:

 Armand de Gontaut, seigneur de Biron (1524–1592), Marschall von Frankreich 
 Armand-Louis de Gontaut, duc de Biron (1747–1793), französischer General
 Charles de Gontaut, duc de Biron (1562–1602), Marschall von Frankreich
 Charles Armand de Gontaut-Biron (1663–1756), französischer Aristokrat und Staatsmann, Marschall von Frankreich 
 Dorothea von Biron (1793–1862), Herzogin von Dino, siehe Dorothea von Sagan
 Emil Biron (1878–1952), deutscher Schauspieler, siehe Emil Birron
 Emmanuel Biron (* 1988), französischer Sprinter
 Ernst Johann von Biron (1690–1772), Herzog von Kurland
 Eudoxia von Biron (1743–1780), russische Adlige
 Georg Biron (* 1958), österreichischer Schriftsteller, Reporter, Drehbuchautor, Schauspieler, Regisseur und Kulturproduzent
 Gilles Biron (* 1995), französischer Sprinter

 Hedwig Elisabeth von Biron (1727–1793), russische Hofdame 
 Karl Ernst von Biron (1728–1801), russischer Generalmajor
 Louis-Antoine de Gontaut, duc de Biron (1701–1788), Marschall von Frankreich 
 Martin Biron (* 1977), kanadischer Eishockeytorwart 
 Mathieu Biron (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

Biron steht für folgende Orte:

 Biron (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Biron (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne
 Biron (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Ort in Belgien (bei Ciney, 30 km südöstlich von Namur) 

Sonstiges:

 BIRON (BIelefeld RObot CompanioN), an der Universität Bielefeld entwickelter mobiler Experimentalroboter
 Biron (Wisconsin), Ort im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Biron von Curland
 Gontaut-Biron (Familie)
 Piron